Brienne-le-Château  és una població i comuna francesa en la regió Gran Est, departament de l'Aube, del Districte de Bar-sur-Aube. És el chef-lieu del cantó de Brienne-le-Château.

Demografia

Referències

Vegeu també 
 Comtat de Brienne

Enllaços externs 

 INSEE 
  Eleccions municipals de 2008 
  Brienne-le-Château en el IGN

Brienne Chateau